Никола́й Васи́льевич Цветко́в (16 января 1862, Москва — март 1942, Москва) — протоиерей Православной Российской Церкви, настоятель московского храма Покрова Пресвятой Богородицы на Варварке (1914—1929), член Поместного Собора 1917 года.

Биография 
Родился в семье священника. Окончил Заиконоспасское духовное училище (1876), Московскую духовную семинарию (1882) и Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия (1886).

Обвенчан с дочерью священника Капитолиной Петровной Орловой; их дочь — Анастасия.

Иерей в московском храме Покрова Пресвятой Богородицы на Варварке, законоучитель в Красносельском мужском училище и Синодальном училище церковного пения (1888), 2-м Зарядском женском городском училище (1905) и Петровско-Мясницком мужском начальном училище (1907).

Член правления Московской духовной семинарии (1912).

Протоиерей, настоятель московского храма Покрова Пресвятой Богородицы на Варварке (1914).

Выступал на собраниях Комиссии по церковным и вероисповедальным вопросам при «Союзе 17 октября», участвовал в организации помощи голодающим (1911), открытии и содержании столовых для населения Москвы, заведующий хозяйственной частью Листвянского госпиталя имени Зиминой (1915).

Председатель Исполнительного комитета Объединённого духовенства Московской епархии, член Комитета московских общественных организаций, организатор и товарищ председателя Всероссийского съезда духовенства и мирян, председатель Хозяйственной комиссии по подготовке к Поместному Собору, работал в I отделе Предсоборного совета (1917).

В 1917—1918 годах член Поместного Собора Православной Российской Церкви как член Предсоборного совета, участвовал во всех трёх сессиях, член II, III, V, VI, VII, VIII отделов.

С января 1918 года товарищ председателя Совета объединённых приходов Москвы и губернии. В июне на полмесяца заключён в тюрьму по подозрению в принадлежности к кадетской партии.

В 1920 году «за принадлежность к Союзу приходских советов Московской епархии» приговорён к 5 годам заключения, через 3 месяца освобождён.

С 1921 года представитель патриарха в Помголе, соавтор патриарших воззваний к верующим по поводу изъятия церковных ценностей.

В 1925 году на 2 месяца заключён в тюрьму.

В 1929 году за «систематические проповеди в церкви антисоветского характера» приговорён к 3 годам концлагеря. Срок отбывал в Соловецком лагере особого назначения, затем сослан в город Сухиничи Западной области.

С 1934 года жил в Москве. Похоронен на Пятницком кладбище.

Награждён набедренником (1892), скуфьей (1895), камилавкой (1902), наперсным крестом (1910), орденом Святой Анны 3-й степени (1915), знаком Красного Креста (1916), палицей (1919).

Сочинения 
 Донесение Синоду // ГАРФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 533. Л. 76-77 об.
 Объяснение апостольского чтения на молебне во дни брани // Кормчий. 1905. № 6.
 О приходе. СПб., 1907.
 Необходимо христианское воспитание и образование людей // Раннее утро. 1916. 17 января.

Источники 
 ЦГАМ. Ф. 203. Оп. 763. Д. 38. Л. 119—120; Ф. 229. Оп. 4. Д. 4677; Ф. 1215. Оп. 3. Д. 79. Л. 24 об.-25; Ф. 2123. Оп. 1. Д. 3. Л. 111 об.-113; Ф. 2303. Д. 306. Л. 1; Архив НИПЦ «Мемориал» (Москва).
 Осипова И. Сквозь огнь мучений и воды слез… М., 1998. С. 221—227.
 Голубцов С., протодиак. Московское духовенство в преддверии и начале гонений, 1917—1922 гг. М., 1999. С. 19-23, 26, 34-36, 41, 44, 49, 70, 76-78, 104—105, 187.
 Следственное дело Патриарха Тихона. М., 2000 (им. указ.).
 Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917—1918 годов. Т. 27. Члены и делопроизводители Собора: биобиблиографический словарь / отв. ред. С. В. Чертков. — М.: Изд-во Новоспасского монастыря, 2020. — 664 с. — ISBN 978-5-87389-097-2.

Участники Поместного собора Православной российской церкви (1917—1918)
Протоиереи Русской православной церкви
Выпускники Московской духовной академии
Выпускники Заиконоспасского духовного училища
Выпускники Московской духовной семинарии
Священнослужители, репрессированные в СССР